Луи́с Ло́пес Тоса́р (; род. , Луго) — испанский актёр, сценарист, продюсер. Наиболее известные фильмы с участием актёра — «Полиция Майами. Отдел нравов», «Камера 211» и другие.

Биография 
Дебютировал в короткометражных фильмах и на телевидении, но сразу начал свою актерскую карьеру рядом с таким испанскими мэтрами, как Исиар Больяин, Фернандо Леон де Араноа, Хосе-Луис Борау и сам Даниэль Монсон. В Голливуде он сыграл злодея в «Полиции Майами» (Майкл Манн). В 2010 году снялся в фильме Исиар Больяин «Они продают даже дождь». Член комического дуэта The Magical Brothers.

Тосар трижды награждался премией «Гойя»: два раза в категории за лучшую мужскую роль за участие в фильмах Возьми мои глаза (2003) и Камера 211 (2009), и один раз в категории за лучшую мужскую роль второго плана за фильм Понедельники на солнце (2002).

Личная жизнь 
Долгое время встречался с баскской актрисой Мартой Этурой.

Фильмография

Актер

Продюсер 
 18 блюд (2010), 18 comidas … сопродюсер
 El último peldaño (2004), El último peldaño … сопродюсер
 As Xoias da Señora Bianconero (1994), As Xoias da Señora Bianconero

Сценарист 
 As Xoias da Señora Bianconero (1994)

Награды 
 Премия «Гойя» — за лучшую мужскую роль в фильме «Возьми мои глаза» (2004).
 «Серебряная раковина» на фестивале кино в Сан-Себастьяне за роль в фильме «Возьми мои глаза»(2003).
 Премия «Гойя» — за лучшую мужскую роль в фильме «Камера 211» (2010).

Примечания

Ссылки